Neverlost steht für:

 Ein GPS-Navigationssystem von The Hertz Corporation
 Neverlost (2010), kanadischer Spielfilm von 2010